ОС — многозначный акроним:
 ОС — Операционная система
 ОС — Оптическая система
 ОС — Орбитальная станция

См. также 
 Ос (значения)
 OS (значения)